Oi!, een substroming van de punkmuziek
 Oi (Kanagawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Kanagawa
 Oi (gemeente in Fukui), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukui
 Oi (district), een district in de Japanse prefectuur Fukui
 Oi (kruiser), een lichte kruiser van de Japanse Keizerlijke Marine